Fashion House: Kobiety na krawędzi (tytuł oryginalny Fashion House) – amerykańska telenowela z 2006, która opowiada o wydarzeniach mających miejsce w świecie mody. Telenowela wyprodukowana została przez 20th Century Fox Television.

Fabuła 
Fashion House jest znanym domem mody, który prowadzony jest przez Marię Gianni, w której ustabilizowanym życiu wiele się zmienia wraz z pojawieniem się projektantki Michelle Miller (Natalie Martinez). Pomysły i zachowanie nowej pracownicy nie podoba się „królowej” domu mody, dlatego często dochodzi do nieporozumień.

Obsada 
 Bo Derek jako Maria Gianni
 Morgan Fairchild jako Sophia Blakely
 Natalie Martinez jako Michelle Miller
 Taylor Kinney jako Luke Gianni
 Joel Berti jako William Chandler
 Robert Buckley jako Michael Bauer
 Nicole Pulliam jako Nikki Clark
 Mike Begovich jako Lance Miller
 James R. Black
 Tippi Hedren jako Doris Thompson
 Donna Feldman jako Gloria
 Tony Tripoli jako Hans
 Garrett Swan jako Harold

Bohaterowie 
 Maria Gianni
 Michelle Miller
 Luke Gianni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telenowele
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2006
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television